El término literatura romántica puede referirse, en esta enciclopedia:
 
 a la literatura romántica, la escrita dentro del período histórico-cultural del Romanticismo;
 a la literatura romántica, entendida como novela rosa.